

Persone 
Raphael - cantante e chitarrista italiano
Raphael – cantante spagnolo
Raphaël – cantante francese
Raphael – musicista statunitense
Raphael – gruppo musicale giapponese
Raphael – fondatore della casa editrice Ashram Vidya

Altro
Raphael – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Raffaele
Raphael – romanzo del 1984 di R. A. MacAvoy
Raphael – personaggio della saga di videogiochi picchiaduro Soulcalibur